60-й выпуск Тура Страны Басков — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Баскония. Гонка прошла с 5 по 10 апреля 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал словенский велогонщик Примож Роглич.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam . Также организаторы пригласили ещё 5 команд категории ProTeams.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов общей протяженностью около 800 километров. Дистанция каждого этапа, как и первого в формате индивидуальной гонки, включала несколько категорийных подъёмов, в том числе и с градиентами больше 10 %.

Ход гонки

Этап 1 
Примож Роглич стартовал одним из первых, показал высокий результат, который в течение разделки так никто и не смог превзойти. По результатам пролога Роглич стал лидером генеральной классификации.

Этап 2 
Незадолго до финиша атаку провел Омар Фрайле из Astana-Premier Tech, но не смог сохранить лидерскую позицию. Следующий отрыв также совершил гонщик из Astana-Premier Tech — Алекс Аранбуру. Ему удалось удерживать высокий темп, что позволило Алексу в одиночестве финишировать первым. Тем не менее Фрайле смог участвовать в спринте за 2 и 3 место, где стал вторым, сделав пьедестал на 2/3 испанским. Шестое место Приможа Роглича позволило ему остаться лидером генеральной классификации.

Этап 3 
За 20 километров до финиша гонка состояла из трёх частей. При движении на Markuartu динамика убежавших была ниже, чем у пелотона, и все кто был в отрыве опустились в основную группу. В начале Ermualde, как в прошлом этапе, лидерство снова попытался взять Омар Фрайле из Astana-Premier Tech. Потом попытку атаки предпринял Ричард Карапас. Двигаясь по Льодио упали Вилко Келдерман и Майкл Вудс. За несколько километров до финиша сформировался словенский дуэт в составе Тадея Погачара и Приможа Роглича. На вершине Ermualde они были достаточно далеки от ближайших преследователей. На спуске, непосредственно перед финишем, Роглич следуя за Погачаром, перешёл в более высокую посадку, и отдал победу Приможу. Роглич по прежнему остался лидером генеральной классификации.

Этап 4 
Предпринимаемые попытки атаковать в течение всей гонки в конце концов упёрлись в стену Erlaitz, где начала определяться группа лидеров. Активно действовали Брэндон Макналти, Микель Ланда и Эстебан Чавес. Перед финишем рывок совершил Чавес, Эмануэль Бухман последовал за ним, а далее и остальные. В предфинишном спринте самого протяжённого этапа тура буквально на ширину обода Ион Исагирре опередил Пельо Бильбао, что сделало подиум снова на 2/3 испанским. Пришедший третьим Брэндон Макналти стал лидером генеральной классификации.

Этап 5 
Начало гонки ознаменовалось отрывом Шеллинга, Бернара, Черны, Хоноре, Амадора и Лекнесунда. Брэндон Макналти держался в пелотоне, а Ричард Карапас пытался атаковать. На Gontzagaraigana Лекнесунд немного отстал, но смог вернуться в группу отрыва. Позже образовалась тройка лидеров из Бернара, Черны и Хоноре. В то же время от пелотона попытались оторваться Аранбуру и Фрайле из Astana-Premier Tech, но за 4,8 километров основная группа их догнала. Deceuninck-Quick-Step	проявили характер, сформировали финишную пару и закончили этап первыми в составе Хоноре и Черны.

Этап 6 
Для сохранения Брэндоном Макналти лидерства в общем зачёте ему необходимо было не давать Рогличу, ближайшему преследователю, уйти вперёд. На этом была основана тактика UAE Team Emirates. Несмотря на небольшую дистанцию этапа (самая короткая из всех групповых этапов тура), рельеф маршрута имел три подъёма первой категории сложности с градиентами в 13-15 %. В результате преодоления подъёмов и динамичных спусков за 67-56 километров до финиша сформировалось несколько групп: головная часть — Карапас, О’Коннор, Бевин, в 5 секундах группа из 11 гонщиков во главе с Фрайле, в 38 секундах группа из 6 гонщиков во главе с Рогличем и в 47 секундах группа Погачара. За 45 километров до финиша лидировали 12 гонщиков, включая Иcагирре, Вальверде, Карапаcа и Роглича. Второй группой шли Погачар, А.Йейтс, Чавес, Вингегор. За ними держались Макналти и Бильбао. Позже тройку головной части сформировали Роглич, Гудю и Карти. Вторая группа в 30-ти секундах стала группой Погачара с Вальверде и ещё четырьмя гонщиками. В 1:17 от головной группы ехал Бильбао, который полностью измотал Макналти, в результате чего последний окончательно потерял шанс удержать первую позицию в генеральной классификации и отстал. В лидирующей тройке Карти не выдержал темпа Гудю и Роглича и перестал работать. Перед финишем Гудю и Роглич поблагодарили друг друга за гонку, и в спокойном темпе Давид Гудю, а затем и Примож Роглич пересекли финишную черту. В борьбе за третье место в спринте Алехандро Вальверде не оставил шанса преследователям. Таким образом Роглич вернул себе первую позицию в генеральной классификации, и также стал победителем по очкам и в горной классификации.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Страны Басков 2021 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2021 году
Апрель 2021 года